Brookvale est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Brookvale, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

Brookvale, communauté rurale de la région d'Halifax en Nouvelle-Écosse
Brookvale, communauté du comté de Queens au Nouveau-Brunswick

Voir aussi

Homonymie de toponyme